Cyclopia — род южноафриканских растений семейства Бобовые. Некоторые виды используются для приготовления напитка «ханибуш».

Название 
Род не имеет устоявшегося названия на русском языке. Возможное название — «циклопия». На сайтах торговых организаций встречаются названия «ханибуш» и «медовый кустарник», являющиеся, соответственно, транскрипцией и переводом английского общеупотребительного названия растений из этого рода, honeybush (от  — мёд и bush — куст, кустарник).

Распространение и биологическое описание 
Ареал рода ограничен горными плато на востоке и юге Южной Африки.

Представители рода — кустарники, достигающие высоты около одного метра.

Использование 

Производство сырья ограничено, поскольку в настоящее время растение практически не культивируется (предпринимаются первые попытки в этом направлении) и сбор молодых листьев, идущих на приготовление сырья, осуществляется с диких растений, которым для восстановления после сборов требуется около трёх лет.

Получаемое сырьё используется для приготовления напитка ханибуш, который получил широкое распространение в Европе, Азии и Северной Америке.

Виды 
Общее число видов — двадцать три, из них коммерческое применение имеют четыре:
 Cyclopia intermedia («горный чай»)
 Cyclopia subternata («чай долин»)
 Cyclopia genistoides («прибрежный чай»)
 Cyclopia sessiliflora («чай Хейдельберга») — растения этого вида встречаются в горах рядом с западнокапским (южноафриканским) городком

Ссылки 
 Subhuti Dharmananda. Honeybush. Healthful beverage tea from South Africa 

Мотыльковые
Флора Южной Африки